«Ша́рм» () — заимствованное из французского языка слово, означающее «обаяние», «очарование». 

В речи выходцев из Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и Ирана шарм — персидское слово (перс. شرم), означающее «стыд, скромность». Соответственно, бешарм (перс. بی‌شرم) означает «бесстыдник, наглец, не имеющий шарма».



Фамилия 
 Шарм, Франсуа (1848—1916) — академик Французской академии наук.
 Шарм, Габриель (1850—1886) — французский публицист.

Топонимы

Коммуна во Франции

Департамент Алье 
 Шарм (Алье)

Департамент Ардеш 
 Шарм-сюр-Рон

Департамент Верхняя Марна 
 Шарм (Верхняя Марна)
 Шарм-ан-л'Англь
 Шарм-ла-Гранд

Департамент Верхняя Сона 
 Шарм-Сен-Вальбер

Департамент Вогезы 
 Шарм (Вогезы)

Департамент Дром 
 Шарм-сюр-л'Эрбасс

Департамент Кот-д’Ор 
 Шарм (Кот-д’Ор)

Департамент Мёрт и Мозель 
 Шарм-ла-Кот

Департамент Эна 
 Шарм (Эна).

Другое 
 Шарм (чарм, от ) иногда употребляется как синоним квантового числа очарование.
 Шарм (чармы) — ювелирная подвеска, нанизанная на браслет или прикрепляемая к нему с помощью цепочек и крохотных карабинчиков.

Примечания